Miejscowości w USA:
 Cooter – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
Gminy w USA:
 Cooter (ang. Cooter Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot